TM - tintura-mãe, preparações hidroalcoólicas.
Abreviação para Talent Management (expressão usada por algumas organizações/instituições como referência para área de RH. Exemplos de uso: AIESEC (Organização Internacional formada por estudantes)..
TM - abreviação de Travian Manager, um bot do browser game Travian.
 TM - Ted Mosby, Tracy McConnell, The Mother. (How I Met Your Mother)
TM - Teatro Mágico (Banda Brasileira)
TM - Trademark, do inglês, e em Português Marca registrada

Desambiguações de siglas